Ла́тник:
 Латник — воин в доспехах из крупных металлических пластин — латах. В отношении западноевропейских средневековых армий обычное наименование воинов тяжёлой конницы, вооруженной копьями и носящих доспехи. В это понятие включаются рыцари, оруженосцы, жандармы и конные сержанты.
 Латник (броненосец, панцирник) — боевое морское судно, из кованого железа или обшитое медными или стальными плитами.
 Латники (Scutiger) — род бесхвостых земноводных из семейства Megophryidae.
 «Латник» — монитор, позже броненосец береговой обороны II ранга типа «Ураган» Российского императорского флота.